Biografies:
 Jimmy Johnstone, futbolista escocès.
 Bruce Johnstone (1937, Durban, Sud-àfrica), pilot sud-africà que disputà curses de Fórmula 1.
 Toponímia
 Johnstone (Escòcia), població d'Escòcia
 Estret de Johnstone, estret de mar que envolta la costa nord-est de l'illa de Vancouver (Canadà).